Winberg eller Vinberg är ett svenskt efternamn, som burits av bland andra:

 Amanda Winberg (född 1996), artist
 Anna-Greta Winberg (1920–2007), journalist och författare
 Bengt Winberg (1932–1994), målare, tecknare och grafiker
 Bo Winberg (1939–2020), sologitarrist och sångare
 Carl Winberg (1867–1954), politiker och redaktör
 Caroline Winberg (född  1985), modell
 Charles Winberg (1921–2008), jazzpianist och kapellmästare
 Christer Winberg (1942–2008), historiker
 Claes-Ulrik Winberg (1925–1989), företagsledare och industriman
 Cordt Petter Winberg (1747–efter 1793), guldsmed, akademigrafiker och tecknare
 Fjodor Vinberg (1868–1927), rysk officer, förläggare och journalist
 Fredrik Winberg (född 1972), dirigent, sångare och musikpedagog
 Gunvor Winberg (1907–1979), skådespelare
 Harry Winberg (1929–2011), handbollsspelare
 Hasse Winberg (1936–2003), skulptör
 Henrik Winberg (1915–2003), jurist och ämbetsman
 Hugo Winberg (1844–1926), agronom
 Håkan Winberg (1931–2022), jurist och politiker
 Iwan Winberg (1798–1852), finländsk-rysk miniatyrmålare
 Johanna Aminoff-Winberg (född 1955), finländsk historiker och författare
 Johan Zachrisson Winberg (född 1963), journalist
 John Winberg (1881–1956), målare och träskulptör
 Kerstin Winberg (född 1949), målare, tecknare och skulptör
 Kristina Winberg (född  1965), politiker
 Lars Winberg (född 1942), militär
 Margareta Winberg (född  1947), politiker
 Marie-Louise von Bergmann-Winberg (född 1946), finlandssvensk statsvetare
 Per-Hugo Winberg (1920–1984), militär
 Pernilla Winberg (född 1989), ishockeyspelare
 Salomon Vinberg (1877–1942), väg- och vattenbyggnadsingenjör
 Torsten Winberg (1879–1958), militär
 Åsa Söderström Winberg (född 1957), företagsledare

Svenska efternamn